Лико́врисис () — малый город в Греции, северный пригород Афин. Расположен на высоте 230 метров над уровнем моря, на Афинской равнине, в 11 километрах к северо-востоку от центра Афин. Входит в общину Ликовриси-Пефки в периферийной единице Северные Афины в периферии Аттика. Население 9738 жителей по переписи 2011 года. Площадь 1,95 квадратного километра.

Основан беженцами после малоазийской катастрофы и греко-турецкого обмена населением. Город создан в 1928 году и назывался Ликовриси ( «Волчий источник») до 1969 года (). Сообщество Ликовриси создано в 1949 году (), в 1994 году () создана община Ликоврисис.

Монастырь преподобной Ирины Хрисовалантской 
В Ликоврисисе, в районе Айия-Ирини находится женский монастырь преподобной Ирины Хрисовалантской (). Основан в 1926 году монахиней Мелетией (Лемонией, , ум. 1977). Рядом с церковью была построена часовня, посвященная великомученикам Феодору Стратилату и Феодору Тирону. Строительство обители завершено в 1930 году. Мозаики кафоликона монастыря выполнены мастером Власиосом Цоцонисом () в 1985—1989 гг. Монастырь принадлежит старостильной «Церкви истинных православных христиан». В монастыре находится икона Ирины, которая была написана на Афоне монахом Нектарием. Святая изображена между двумя кипарисами держащей в руке три яблока. Икона Ирины была вывезена с Афона архимандритом Паисием (Филиокалиотакисом), духовным отцом Мелетии (Лемонии). От иконы, написанной Нектарием, происходят чудеса, что стало привлекать к ней паломников со всего мира.

Население

Примечания 

Города Греции
Северные Афины
Пригороды Афин